Шадек

Населённые пункты:
 Шадек () — Город провинциального подчинения в провинции Донгтхап во Вьетнаме.
 Шадек () — город Лодзинского воеводства в Польше.
 Шадек — гмина (волость) в Лодзинском воеводстве в Польше.

Фамилия:
 Шадек, Томаш (ок. 1550 — не ранее 1611) — польский композитор и теолог.